Бистрица - название ряда монастырей. Может означать:

 Монастырь Бистрица (Молдова)
 Монастырь Бистрица (Румыния)